Обте́р () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юго-запад от Парижа, 130 км на юго-запад от Орлеана, 55 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 235 человек (2007).

Достопримечательности 

 Зоопарк От-Туш () - крупнейший зоопарк Франции

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini